Terry Moore peut désigner :
 Terry Moore (1912-1995), un joueur américain de baseball ;
 Terry Moore (1929-), une actrice américaine ;
 Terry Moore (1945-2001), un joueur irlandais de rugby à XV ;
 Terry Moore (1954-), un auteur de bande dessinée américain ;
 Terry Moore (1958-), un joueur canadien de football.